Соревнования в беге на 400 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 4 августа.

Медалисты

Финал

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997
События 4 августа